La saison 1992-1993 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le Feyenoord Rotterdam qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat. C'est le  de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
La formule de barrage de promotion-relégation change cette saison : les  et  d'Eredivisie affrontent chacun 2 clubs d'Eerste Divisie, qui se sont classés entre la  et la  de leur championnat. Les 6 clubs sont répartis en 2 poules de 3, dont le vainqueur accède ou se maintient parmi l'élite, les autres clubs sont reversés en .
Cette année, ce sont le FC Den Bosch et le Fortuna Sittard qui remettent leur place en D1 en jeu.

Poule A 

|}

Poule B 

|}

 Le SC Heerenveen et NAC Breda sont promus en Eredivisie tandis que le Fortuna Sittard et le FC Den Bosch descendent en deuxième division.

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 3 meilleurs buteurs du championnat.

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 1992-93 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 1992
Sport aux Pays-Bas en 1993
Pays-Bas
Pays-Bas